Талызин, Матвей Иванович: Талызин, Матвей Иванович (1784—1855) — русский педагог; составитель нескольких учебников.
 Талызин, Матвей Иванович (1819 — после 1868) — российский физик и математик.